OpenSceneGraph — это открытое программное обеспечение для разработки высокопроизводительных 3D приложений, используемое разработчиками для таких приложений как
 Компьютерные игры
 Виртуальная реальность
 Научные приложения 
 Визуализация
 Компьютерное моделирование.

Инструментарий написан на C++ используя OpenGL, и поддерживает большинство популярных операционных систем: Windows, Mac OS X, Linux, IRIX, Solaris и FreeBSD.

Особенности 

 Полнофункциональная поддержка промышленной графической сцены
 Высокая эффективность достигается благодаря:
 Просмотру усекаемых поверхностей и коллизий
 Уровню детализации
 Сортировке состояния и ленивой сортировке состояний обновления
 Спецификации OpenGL и поддержке дополнений
 Оптимизации многопроцессорности и баз данных
 Поддержка OpenGL от 1.0 до OpenGL 4.2, включая OpenGL ES 1.1 и 2.0
 Поддержка OpenGL шейдеров на языке, разрабатываемом совместно с 3Dlabs
 Поддержка большого количества 2D изображений и 3D форматов, благодаря 34 импортеров из таких индустриальных форматов как , , OBJ, 3DS, JPEG, PNG и GeoTIFF
 Система частиц
 Высокое качество сглаживания TrueType® шрифтов
 Поддержка кадрового буфера, пиксельного буфера и буфера рендеринга в текстуры
 Крупный масштаб, поддержка создания всего глобуса отдельными страницами для ускорения загрузки
 Поддержка библиотек, позволяющих внешне воздействовать на приложение, выполнять запросы на получение и передачу данных и оперировать всеми классами в графической сцене
 Поддержка многопоточности и многопроцессорности

Использующие проекты

С открытым исходным кодом 

 FlightGear
 
 OpenMW 
 Virtual Terrain Project

Проприетарные

См. также 
 OpenGL
 OGRE
 Delta3D
 Irrlicht Engine
 Crystal Space

Примечания

Ссылки 

 www.openscenegraph.org  — Официальный сайт проекта 
 www.osghelp.com — OpenSceneGraph Туториалы 
 Scenegraphs и Openscenegraph для разработки 3D приложений 
 OpenSceneGraph  информация о библиотеке на www.OpenGL.org 
 Введение в OpenSceneGraph  

Графические движки
Программное обеспечение, написанное на C++